Алекса́ндр Ива́нович Климе́нко — имя следующих персоналий:
* Клименко, Александр Иванович (род. 1970) — украинский писатель, литературный критик, музыкант.
 Клименко, Александр Иванович (род. 1965) — украинский политик, депутат Верховной рады VI созыва, председатель Украинской народной партии.
 Клименко, Александр Иванович (род. 1957) — российский учёный-животновод, ректор ДонГАУ, член-корреспондент РАСХН (2010).
 Клименко, Александр Иванович (род. 1975) — украинский футболист, полузащитник, футзалист.